Антонський, жіноча форма Антонська — прізвище. Відомі носії:
 Антон Антонський — російський педагог і публіцист
 Гедеон Антонський — український релігійний діяч
 Вукол Антонський-Прокопович — український викладач і релігійний діяч